Bob Portman — Amerikaans basketballer
 Eric Portman — Engels acteur
 John Portman (1924–2017) — Amerikaans architect
 Natalie Portman — Israëlitisch actrice
 Rachel Portman — Brits componist van filmmuziek
 Rob Portman — Amerikaans politicus